Rhinocladium är ett släkte av svampar. Rhinocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhinocladium